Libkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Libkov (okres Chrudim)
 Libkov (okres Domažlice)